Wen is de romanisatie van verschillende Chinese achternamen. Deze namen komen onder andere ook in Japan, Korea, Vietnam, Thailand, Laos, Cambodja, Myanmar, Mongolië voor.
 Wen (温) (pinyin: Wēn)
 Wen (文) (pinyin: Wén)
 Wen (闻) (pinyin: Wén)